Myzostoma costatum är en ringmaskart som beskrevs av Leuckart 1830. Myzostoma costatum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
costatum